Кипре́й волоси́стый, или мохна́тый () — травянистое растение, вид рода Кипрей семейства . Лектотип рода.

Довольно крупное растение родом из Евразии, встречающееся по болотистым местам, по берегам водоёмов, на влажных лугах. Широко распространено в Европейской части России и Западной Сибири.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение 50—150 см высотой, с толстым корневищем. Стебли прямостоячие, крепкие, сильно ветвящиеся, покрытый длинным оттопыренным простым и железистым опушением.

Листья супротивно расположенные вдоль стебля (верхние супротивные), без черешков, от продолговатых до продолговато-ланцетовидных в очертании, с шиловидно-зубчатым краем, 4—12×1—3 см. Пластинки с обеих сторон покрыты длинным оттопыренным опушением.

Цветки одиночные, находятся в пазухах верхних листьев. Чашечка глубоко надрезанная, колокольчатая, с короткой (2—3 мм) трубкой. Венчик широковоронковидной формы, лилово-пурпуровый или тёмно-розовый, до 2,5 см в диаметре; лепестки обратнояйцевидные, с глубокой острой выемкой на конце, 15—18 мм длиной. Столбик пестика прямой около 1 см длиной, рыльце ясно четырёхлопастное.

Плод — опушённая линейная стручковидная коробочка 4—10 см длиной. Семена бурые, 1,5×0,5 мм, с грязно-белым хохолком.

Распространение 
Родина растения — Евразия и Северная Африка, весьма обычно в районах с умеренных климатом. Широко распространено в Европейской части России и в Западной Сибири. Завезено в Северную Америку (в 1829 году) и Австралию, где быстро распространяется. Часто встречается густыми монодоминантными зарослями в сырых местах — по берегам рек, канавам, сырым лесам (нередко в сходных местообитаниях с дербенником), способен вытеснять местные виды.

Значение и применение 
Листья содержат около 150 мг% аскорбиновой кислоты .

Сведения о поедаемости животными противоречивы .

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 
 

Кипрейные
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Австралии
Инвазивные виды растений
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Медоносы